Gerhard Ebeling (Berlín, 1912 - Zuric, 2001), historiador de l'església i teòleg protestant 
 Johann Georg Ebeling (Lüneburg, 1637 - Stettin, 1676), compositor alemany
 John Ebeling (Trenton, Nova Jersey, 1960), jugador de bàsquet nord-americà